Golden Power, een energiedrank
 De Geïllustreerde Pers, een Nederlandse uitgeverij, gevestigd in Amsterdam, die in 1964 onderdeel werd van de VNU (Verenigde Nederlandse Uitgeversbedrijven)
 Generale pauze, alle partijen van de muziek hebben een rust, meestal aangegeven met G.P.
 G.P. (televisieserie), een Australische televisieserie die liep van 1989 t/m 1996
 GP (album), een muziekalbum van Gram Parsons

Zie ook 
 Grand Prix (doorverwijspagina)